Tarzan, the Ape Man (em português: Tarzan, o Homem Macaco) pode se referir ao personagem Tarzan ou um dos vários filmes:

 Tarzan the Ape Man (1932), com Johnny Weissmuller
 Tarzan, the Ape Man (1959), com Denny Miller
 Tarzan, the Ape Man (1981), com Miles O'Keeffe

Desambiguação